Chulapa ist der Familienname folgender Personen:

 Serginho Chulapa (Serginho; * 1953), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Tiago Chulapa (Tiago Oliveira de Souza; * 1988), brasilianischer Fußballspieler